

Musica 
 I'm Still Here – canzone di Mindy McCready dall'album omonimo
 I'm Still Here – canzone di Stephen Sondheim del musical Follies, 1971
 I'm Still Here – album del gruppo finlandese Gusse Rössi Quartet del 1977
 I'm Still Here – album di Eartha Kitt del 1989
 I'm Still Here (Jim's Theme) – singolo di John Rzeznik del 2002
 I'm Still Here – album di Lil Menace del 2007
 I'm Still Here – album di Mindy McCready del 2010
 I'm Still Here – singolo di Sia del 2018

Cinema 
 Joaquin Phoenix - Io sono qui! (I'm Still Here) – film statunitense del 2010

Televisione 
 Rimpianti (I'm Still Here) – tredicesimo episodio della settima stagione della serie televisiva Desperate Housewives